Émilienne est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Émilienne est un prénom, venant du latin aemulus, qui veut dire émule. Ce prénom est fêté le 5 janvier.

Il a pour variantes Émiliana, Émiliane, Émilianne, Émiline et Émilyne, et pour forme masculine , lui-même dérivé d'.

Personnalités portant ce prénom
 Émilienne d'Alençon, danseuse de cabaret et grande courtisane française de la Belle Époque.
 Émilienne Brunfaut, syndicaliste féministe et pacifiste belge du . 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Émilienne et Émiliana.

Saints et bienheureux des Églises chrétiennes
 Émilienne (), tante du pape Grégoire le Grand ; célébrée le 5 janvier.

Personnages de fiction

Cinéma
 Émilienne, 1975, film de Guy Casaril.

Littérature
 Émilienne : de Claude Des Olbes, Éditions Le Terrain vague, 1968.
 Les mémoires d'Émilienne, par Komlanvi Jean-Marie Pinto, Éditions L'Harmattan, 2000.
 Émilienne : de Pierre Caron, Éditions Anne Carrière, 2006.

Musique
 Émilienne (c Est Y Toi), chanson interprétée par Alibert (chanteur).

Toponyme
 Via Aemilia, ou voie émilienne, voie romaine construite au  par le consul romain Marcus Aemilius Lepidus.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes
 Liste des prénoms

Prénom féminin